Rauschert ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp Rauschert (* 1801; † unbekannt), hessischer Ökonom und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen

Siehe auch:
 Rauschert-Gruppe, Rauschert GmbH Technische Keramik & Kunststoff-Formteile, in Judenbach, Thüringen